Wanderbaustelle steht für:

 Linienbaustelle, eine Baustelle mit großer Längsausdehnung
 Tagesbaustelle, eine nur für kurze Zeit bestehende Baustelle